Кубок Хорватии по футболу 2006/07 года () — 16-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Официальный сайт 
Статистика на rsssf.com 

2006/2007
Спорт в Хорватии в 2006 году
Спорт в Хорватии в 2007 году
Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году